Auditing (von  ‚hören‘) steht für:

 Auditing (Informationstechnik), im Bereich der Informationstechnik das detaillierte Protokollieren von sicherheitsrelevanten Informationen
 Auditing im Qualitätsmanagement, siehe Audit
 Auditing (Scientology), ein Verfahren, das von Scientology als spezielle Form von Therapie angesehen wird